Прощальный поцелуй:

 Прощальный поцелуй () — фильм американского режиссёра Мака Сеннета, 1928 год.
 Прощальный поцелуй () — фильм итальянского режиссёра Габриэле Муччино, 2001 год.
 Прощальный поцелуй () — вариант перевода названия фильма британского режиссёра Кена Лоуча, 2004 год.
 Прощальный поцелуй () — фильм американского режиссёра Тони Голдуина, 2006 год.

Также 
 Прощальный поцелуй — музыкальный альбом певицы Анжелики Агурбаш (2001 год).
 Прощальный поцелуй () — один из эпизодов мультсериала «Как говорит Джинджер».